Der Dreiband-Weltcup 2010/3 war das dritte UMB/CEB-Weltcupturnier im 24. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 12. bis zum 18. Juli 2010 im portugiesischen Matosinhos statt. Es war das dritte Weltcup-Turnier in Matosinhos.

Geschichte 
Zum dritten Mal traf sich die Dreiband-Weltelite im portugiesischen Matosinhos. Es gab mit dem aktuellen Weltranglistenersten Frédéric Caudron auch den dritten Sieger. Im Finale traf er auf den Deutschen Meister Martin Horn. So klar, wie das Endergebnis mit 0:3 Sätzen aussah, war es aber nicht. Horn führte im ersten Satz mit 14:3. Dann erzielte Caudron eine Serie von zwölf Punkten und sicherte sich noch diesen Satz. Auch der zweite Satz endete mit 15:14 für Caudron. Damit war der Widerstand des Deutschen gebrochen. Der dritte Satz ging mit 15:9 dann auch an den Belgier.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Matosinhos wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten im Round-Robin-Modus gespielt. Alle Spiele wurden mit Nachstoß gespielt. Die Shot-Clock wurde auf 50 Sekunden je Stoß gesetzt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste waren an den Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Dick Jaspers
  Eddy Merckx
  Torbjörn Blomdahl
  Kim Kyung-roul
  Filipos Kasidokostas
  Martin Horn
  Tayfun Taşdemir
   Daniel Sánchez
  Jozef Philipoom
  Marco Zanetti
  Roland Forthomme

Wildcardspieler:

 2 × Organisierender Verband:  Paulo Andrade,  João Pedro Ferreira
 1 × CEB:  Javier Palazón
 2 × CPB:  Alexander Salazar,  Ramón Rodriguez
 2 × ACBC:  Choi Sung-won,  Ryūji Umeda
 1 × UMB:  Jérémy Bury

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2, und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2010/1
 Dreiband-Weltcup 2010/2
 Dreiband-Weltcup 2010/4

2010 3
Karambolageveranstaltung 2010
Billardturnier in Portugal
Sportveranstaltung in Matosinhos